Hölderlindenkmal steht für:
 Hölderlindenkmal (Bad Homburg)
 Hölderlin im Kreisverkehr
 Hölderlindenkmal (Nürtingen)
 Hölderlindenkmal (Tübingen)